Искоз (вариант: Искозер) — еврейская фамилия.

 Искоз, Арон Симонович (Аркадий Семёнович Искоз-Долинин; 1880—1968) — русский и советский литературовед, критик и педагог, специалист по творчеству Ф. М. Достоевского.
 Искоз, Ася Марковна (1908—1993) — советский лингвист и филолог-германист, племянница А. С. Искоза.
 Искоз, Борис Борисович — советский учёный в области сварки и сплавов.

Также 
 Искоз-Долинин